Tyler Smith (né en 1986) : joueur américain de basket-ball ;
 Tyler Smith (né en 1991) : joueur américain de baseball.